Chuncho se puede referir a
 Chunchos (Tarija), danza ceremonial promesante en las fiestas de San Roque de la ciudad de Tarija, Bolivia.
 Glaucidium nanum o chuncho, ave rapaz nativa de Sudamérica.
 Glaucidium peruanum o chuncho del norte, ave rapaz nocturna nativa de Sudamérica.
 Cedrelinga cateniformis, árbol de la familia de las leguminosas, uno de cuyos muchos nombres es chuncho.
 Schizolobium amazonicum, pino chuncho o pinochuncho, un árbol maderero.
 El cerro Chuncho (cerro), en el Departamento de Oruro, Bolivia.
 El cerro Chuncho Huito, en el Departamento de Arequipa, Perú.
 Indios chunchos, en la conquista de América, los indios no sometidos.
«Chuncho», canción de Yma Súmac.